La route départementale 914, ou RD 914, est une des routes départementales de France correspondant à :
 l'ancienne RN 14 dans la côte de Bonsecours, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 114 dans les Pyrénées-Orientales, déclassée en 2006
 l'ancienne RN 314 de l'A86 à Nanterre, déclassée en 2006
 l'ancienne RN 414 dans la Moselle et en Meurthe-et-Moselle, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 514 dans la Savoie, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 714 dans la Haute-Vienne et la Creuse, déclassée en 1972

914